Voici la liste des planètes mineures numérotées de 126001 à 127000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 126001 à 127000

126001-126100

126101-126200

126201-126300

126301-126400

126401-126500

126501-126600

126601-126700

126701-126800

126801-126900

126901-127000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000